Le nom New Hanover (en français : Nouvelle-Hanovre) peut désigner :
New Hanover Township (New Jersey)
New Hanover Township (Pennsylvanie)
New Hanover (Afrique du Sud)

Homonymie de toponyme